Hilbich ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Hilbich (1923–2011), deutscher Maler und Grafiker
 Ernst H. Hilbich (* 1931), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hilbig